Чинарлы (, ) — топоним, обозначающий ряд населённых пунктов.

 Чинарлы — посёлок городского типа в Шамкирском районе Азербайджана.
 Чинарлы — село в Билясуварском районе Азербайджана.
 Чинарлы — село в Гахском районе Азербайджана.
 Чинарлы — село в административно-территориальном подчинении посёлка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.
  — центральный населённый пункт острова Гёкчеада в Турции.